Alcoholisme (del seu nom en anglès Alcohol Use Disorder), malaltia crònica deguda a la dependència de l'alcohol etílic
 Dracònids d'agost (del seu nom en anglès AUgust Draconids ), pluja de meteors anual centrada en la constel·lació del Dragó
 Automatic UpDate, servei d'actualització dels sistemes Windows de Microsoft
 AUD també és el codi ISO 4217 del dòlar australià, moneda oficial d'Austràlia